Ф-1 может означать:
 Ф-1 — первый атомный реактор в СССР и Европе.
 Ф-1 — советская ручная осколочная граната обр. 1939 года.
 «финская противотанковая мина Ф-1» — советское условное наименование финской противотанковой мины Panssarimiina m/36 образца 1936 года
 Формула-1 (также использ. обозначения F1 и F-1) — высший класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами, по регламенту которого проводится чемпионат мира.
 Формула-1 — чемпионат мира по гонкам катеров.
F-1
 F-1 — студенческая виза в США.
 Mitsubishi F-1 — японский самолёт-истребитель.
 F-1 — американский ракетный двигатель.
 F-1 — вьетнамский искусственный спутник Земли.
F1
 Dassault Mirage F1 — французский самолёт-истребитель.
 F1 — французская осколочная граната обр. 1915 года
 F1 — австралийская противопехотная ручная граната с готовыми поражающими элементами производства «Australian Defence Industries»
 F1 — функциональная клавиша на компьютерной клавиатуре.
 F1 — послевоенный австралийский пистолет-пулемёт.
 F1 — категория торнадо по шкале Фудзиты, соответствующая умеренному торнадо.

См. также

Примечания